«Техасская резня бензопилой» — серия фильмов:

Кино 
Техасская резня бензопилой —  серия фильмов в жанре слэшер.
Техасская резня бензопилой — фильм  1974 года.
Техасская резня бензопилой 2 — фильм  1986 года.
Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3 — фильм 1990 года.
Техасская резня бензопилой: Следующее поколение — фильм 1994 года.
Техасская резня бензопилой — фильм 2003 года.
Техасская резня бензопилой: Начало — фильм 2006 года.
Техасская резня бензопилой 3D — фильм 2013 года.
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо — фильм 2017 года.
Техасская резня бензопилой — фильм 2022 года.

Книги 
 Техасская резня бензопилой — роман-новеллизация по фильму 2003 года.

Комиксы 
 Техасская резня бензопилой —  издательство Avatar.
 Техасская резня бензопилой — издательство Wildstorm.
 Джейсон против Кожаного лица  —  мини-серия комиксов, изданных в 1995-1996 годах.

См. также 

 Кожаное лицо
 Бензопила